"La Punta de Zoidberg", es el episodio veintitrés de la sexta temporada de la serie animada Futurama. Fue transmitida por Comedy Central en Estados Unidos el 18 de agosto de 2011 y luego transmitida en FOX  en Latinoamérica el 26 de agosto de 2012. Un episodio crucial, revela el pasado del Dr. Zoidberg y el Profesor. Este episodio fue nominado para un premio por Programa Animado Sobresaliente en el 2012 en los Premios Emmy Awards.

Sinopsis 

Frustrada con la incompetencia de Zoidberg como médico, la tripulación de Planet Express demanda al Profesor Farnsworth para despedirlo al Dr., el Profesor se niega, y la cuestión de por qué la tripulación Zoidberg se empleó siempre en el primer lugar. Una serie de flashbacks revelan que Zoidberg conoció y se hizo amigo Farnsworth en 2927, durante una misión para matar a un Yeti Tritoniano para Mamá. Durante la misión algunos de los soldados incluso el Profesor cayeron en un Río de Metano que les provoca una enfermedad mortal, después de eso el Profesor va por el yeti que luego lo ataca y Zoidberg fue a rescatarlo y lo muerde el yeti, pero es salvado por Farnsworth que resulta ser rasgado en el cuello por el yeti. Farnsworth teme ahora que se ha vuelto susceptible a la Hiper-Malaria Tritoniana, una dolorosa enfermedad mortal e incurable que puede atacar al instante o permanecer en estado latente durante muchos o pocos años. Le pide a Zoidberg para realizar una eutanasia en el instante en que comienza a experimentar los síntomas de la enfermedad. Agradecido por el Profesor haber salvado su vida y matar al yeti, Zoidberg está de acuerdo. Como resultado, Zoidberg fue empleado por el profesor con el fin de llevar a cabo la tarea.
En la actualidad, el profesor comienza a experimentar lo que él cree son los síntomas de Hiper-Malaria Tritoniana, e informa a Zoidberg que ha llegado el momento de cumplir su promesa, pero insiste en que Zoidberg debe matarlo por sorpresa porque tiene miedo a morir. La tripulación, sin conocimiento del acuerdo, de repente entrar en Zoidberg intentar asesinar al profesor, y detener a él con bata de laboratorio del profesor y encarcelarlo. Zoidberg nota un solo pelo blanco en la chaqueta del profesor y deduce que él no tiene hiper-malaria. Más bien, él tiene un contrato yetiism después de haber sido arañado por el yeti Tritonian. La enfermedad imita los síntomas de hiper-malaria, pero en lugar de enfermedad o muerte es el resultado de su víctima se transforma en un yeti.
Zoidberg se escapa y se va a la mamá, a quien conoce informalmente como Carol, para adquirir la cabeza del yeti, de modo que pueda utilizar su glándula pineal como un antídoto. Mamá, que tiene un gran respeto y admiración por Zoidberg, dice que él es "El Mejor en el Negocio" cuando se trata de la anatomía extraterrestre y le pregunta por qué se quedó con el profesor todos estos años en los que podría haber recibido su propio laboratorio de investigación y llegar a ser muy rico. Él responde que el profesor es su amigo, lo que indica que es pobre porque valora los demás más que el dinero. Zoidberg es incapaz de pagar por la cabeza yeti, pero mamá amablemente acepta el pago con lo único que él tiene - un cupón para una sesión gratuita de bronceado. Mientras tanto, el profesor revela la verdad a la tripulación. Sintiéndose culpable por su tratamiento previo de Zoidberg, pero escapa y ellos tendrán que matarlos ellos mismos al Profesor, utilizando una máquina elaborada llamado el Asesinador. Poco después de comenzar la máquina, Zoidberg vuelve a anunciar su descubrimiento a la tripulación que el Profesor no tiene Hiper-Malaria Tritoniana, tiene Yeti-ismo que es parecida a la otra enfermedad con los mismos síntomas pero en vez de que el Profesor muera se convertirá a un yeti por el rasguño que le hizo el yeti en la misión. El Profesor comienza transformando en un yeti, Zoidberg lo obliga a tragar la glándula pineal que sacó de la cabeza del yeti para el Profesor Farnsworth, con éxito es curado. A medida que el equipo va a un salón de bronceado para celebrar, Zoidberg lamenta regalando su cupón. Un agradecido Farnsworth se remonta y se ofrece a tratar Zoidberg a una sesión gratuita, y ambos salen como amigos.

Curiosidades 
 
 Se prepara una ensalada -que pensaban comerse- cortando los ingredientes con una cuchillas previamente impregnadas de cianuro. Al final del capítulo el profesor come la ensalada y sigue vivo. ¿Les timaron con el cianuro?

Referencias Culturales 
 
 El Yeti Tritoniano parece muy similar al Mugato de la serie Star Trek en el episodio "Una pequeña guerra privada".

 Una versión instrumental de Sr. Sandman juega durante los intentos de Zoidberg a la vida del Profesor Farnworth

Al principio del episodio Fry contrae la fiebre Garfield, Muppet, Pitufa y Simpson, parodia de 4 películas.

Enlaces externos 

 La Punta de Zoidberg en la Infoesfera, de Futurama Wiki.

Referencias 

Episodios de Futurama